Сидония Богемская (Зденка из Подебрад) (14 ноября 1449, Подебрады, королевство Чехия — 1 февраля 1510, Тарандт, герцогство Саксония) — герцогиня Саксонии, супруга герцога Альбрехта Смелого (1443—1500), основателя альбертинской линии Веттинов, правившей Саксонией вплоть до 1918 года.

Биография 
Дочь чешского короля-гусита Йиржи из Подебрад и его жены Кунгуты из Штернберка, которая умерла вскоре после рождения Сидонии и её сестры-близнеца Катарины — будущей королевы Венгрии.

В возрасте 10 лет помолвлена с Альбрехтом, в 1464 году состоялось бракосочетание. Супруги жили в Мейсенском замке Альбрехтсбург, Дрезденском замке и замке в Тарандте. В 1485 году её муж Альбрехт и его брат Эрнст разделили свои владения, положив начало системе, существовавшей вплоть до начала XX века.

После смерти мужа герцогиня проживала в замке в Тарандте, где и умерла, после чего была похоронена в мейсенском соборе.

От Сидонии осталось около ста писем к сыну Георгу, которые недавно были изданы с научным комментарием (на нем. языке). Сидония проявляла интерес к христианской мистике, в частности, к творчеству Иоганна Таулера.

Фигура герцогини Сидонии как супруги родоначальника династии пользовалась в Саксонии большим уважением. В честь герцогини в ХІХ веке был назван орден Сидонии, один из саксонских королевских орденов.

Брак и дети 
Сидония родила Альбрехту восемь детей, из которых до взрослого возраста дожили четверо.

 Катарина Саксонская (1468—1524), 1-й брак — с 1484 замужем за эрцгерцогом Сигизмундом Тирольским , 2-й брак — с 1497 замужем за герцогом Эрихом I Брауншвейг-Каленбергским.
 Георг Бородатый (1471—1539) — герцог саксонский с 1500 года.
 Генрих V (1473—1541), герцог Саксонский с 1539 года.
 Фридрих (1474—1510), гроссмейстер Тевтонского ордена в Пруссии с 1498 года.

Примечания

Литература 
 Franz Otto Stichart: Galerie der sächsischen Fürstinnen; biogr. Skizzen sämtlicher Ahnfrauen des kgl. Hauses Sachsen. Leipzig 1857. Онлайн.
 Wolfgang Heinitz: Tharandt. Auf Wegen durch Vergangenheit und Gegenwart, Tharandter Marginalien 2, Hrsg. Burgen- und Geschichtsverein Tharandt e.V, 1. Auflage 1996
 Sven Rabeler, Alexandra Kursawe und Claudia Ulrich (Bearbeiter): Briefe der Herzogin Sidonia von Sachsen (1449—1510) an ihren Sohn Georg (1471—1539), Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, Sonderheft 11, Kiel 2009, ISSN 1617-7312
 Susanne Sodan: Neuer Glanz für Sidonies Burg, Sächsische Zeitung, Freital, 30. August 2013, S. 8 und Neuer Glanz für die Burg der Königstochter Sidonie, Freie Presse, Freiberg, 30. August 2013, S. 10

Паны из Подебрад
Герцогини Саксонии
Супруги правителей XV века
Маркграфини Мейсена